Wenkheim steht für:

geographische Objekte:
 Wenkheim (Werbach), Ortsteil von Werbach, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Großwenkheim, Stadtteil von Münnerstadt, Landkreis Bad Kissingen, Bayern

Familien:
 Wenkheim (Adelsgeschlecht), fränkisches Adelsgeschlecht
 Hund von Wenkheim, fränkisches Rittergeschlecht

Wenkheim oder Wenckheim ist der Familienname folgender Personen:
 Josef Wenckheim (1778–1830), österreichischer Kammerherr
 Béla Wenckheim (1811–1879), ungarischer Politiker
 Georg Hund von Wenkheim (1520–1572), Hochmeister des Deutschen Ordens
 László Wenckheim (1814–1879), ungarischer Pferdezüchter, Großgrundbesitzer und Politiker
 Lilly Steinschneider-Wenckheim (1891–1975), ungarische Pilotin, siehe Lilly Steinschneider

Wenkheim oder Wenckheim steht für folgende Schlösser:
 Palais Wenkheim in Wien
 Palais Wenckheim in Budapest
 Schloss Wenckheim (Békéscsaba) in Békéscsaba, Ungarn
 Schloss Wenckheim (Szabadkígyós) in Szabadkígyós, Ungarn
 Schloss Wenckheim-Almásy in Gyulavári, Ungarn
 Jagdschloss Wenckheim in Bélmegyer, Ungarn